Gephyrothura alcocki är en sjögurkeart. Gephyrothura alcocki ingår i släktet Gephyrothura och familjen Gephyrothuriidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
alcocki